Экстаз — положительно окрашенный аффект. Высшая степень восторга, воодушевления.
 «Экстаз» — чехословацко-австрийский чёрно-белый художественный фильм 1933 года.
 «Экстаз» — () итальянский телефильм 1993 года с Орнеллой Мути в главной роли.
 «Экстаз» () — фильм французского режиссёра Гаспара Ноэ 2018 года.
 «Экстаз» — песня Сергея Шнурова и группы «Ленинград».

См. также 
 Экстаз Блаженной Людовики Альбертони
 Экстаз святой Терезы
 Экстази (значения)